Об'єкти NGC
Октант (сузір'я)
Галактики